Президе́нтские вы́боры в США 1992 года — 52-е последовательные выборы президента и вице-президента США на четырёхлетний срок. Основная борьба развернулась между представителями республиканцев (действующий президент Джордж Буш — старший) и демократов (Билл Клинтон). Выборы значительно отличались от других в последние десятилетия из-за сильного независимого кандидата — Росса Перо, который также участвовал в трёхсторонних теледебатах в отличие от других независимых кандидатов на прочих выборах.

Участие Росса Перо в выборах 1992 года оказало влияние на исход выборов, а именно отобрало голоса у Джорджа Буша-старшего и принесло победу Биллу Клинтону. Перо набрал 19 % голосов избирателей (наивысшее значение среди «третьих» кандидатов после выборов 1912 года), в двух штатах занял второе место, но не победил ни в одном штате (и соответственно не получил голосов выборщиков).

Победу на выборах одержал Билл Клинтон.

Результаты

Результаты по штатам

См. также 
 Билл Клинтон
 Президентство Билла Клинтона
 Джордж Буш-старший
 «Билл Клинтон в свою первую избирательную кампанию обещал, помимо прочего, направить войска в Боснию. Практически моментально после избрания он забыл про это обещание» (Ричард Перл).
 «Республиканец Джордж Буш-старший, а я был в Америке в период той избирательной кампании, никак не ожидал поражения от демократа Клинтона» (Валентин Зорин).

Ссылки 
 Выборы в США (1992) — карта 
 Выборы в США (1992) — голоса по штатам 

1992
1992 год в США
Выборы 1992 года
Ноябрь 1992 года
Президентство Билла Клинтона
Джордж Герберт Уокер Буш